Села:
 Самгородок — Вінницька область, Хмільницький район
 Самгородок — Київська область, Білоцерківський район
 Самгородок — Черкаська область, Смілянський район